amfibia – pojazd lądowo-wodny, stosowany głównie przez wojsko lub służby ratownicze.
 amfibia – statek powietrzny mogący operować z wody lub lądu (wodnosamolot-amfibia, śmigłowiec-amfibia).
 amfibia (Amphibia) – inaczej płazy